Versailles je grad blizu Pariza, u Francuskoj.

Versailles također može značiti i:
 Versajska palača
 Versajska mirovna konferencija
 Versajski ugovor
 Porte de Versailles (pariški metro), Stanica pariškog metroa
 Porte de Versailles, jedan od brojnih ulaza u Pariz
Versailles je također i ime nekoliko gradova u SAD-u :
 Versailles, Illinois u državi Illinois
 Versailles, Kentucky u državi Kentucky
 Versailles, Missouri u državi Missouri
 Versailles, Ohio u državi Ohio
 Versailles (videoigra), videoigra.
 Versailles (igra), društvena igra.
 Disques Versailles, francuska izdavačka glazbena kuća iz 1950-ih.
 Simca Versailles, turistički francuski automobil kojeg je izrađivala Simca od 1954. do 1957.
 Versailles (glazbeni sastav), francuski rock sastav.